Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 800 dans le monde.

 Route régionale 800 en Finlande
 Route nationale 800 en France